Нина Олеговна Братчикова (родилась 28 июня 1985 года в Жуковском, СССР) — российская теннисистка и тренер; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Нины зовут Юлия и Олег. У Братчиковой также есть брат и сводная сестра.

По ходу своей карьеры Нина обосновалась в Португалии, тренируясь в одном из местных клубов. Со временем она стала встречаться с одним из местных тренеров — Педру Перейру, а в конце 2012 года они оформили отношения. Параллельно были налажены отношения с португальской федерацией и Братчиковой стали оформлять местное гражданство, для возможности её игр на местную команду в Кубке Федерации. Одним из промежуточных плодов этой работы стала заявка Нины на Roland Garros-2013 под португальским флагом.

Первые шаги в теннисе россиянка сделала в 7 лет; любимое покрытие — хард; лучшие удары — форхенд и подача.

Нина периодически испытывает проблемы с ногами. Дважды за карьеру она делала операцию на мениске.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (9)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (61)

Победы (35)

Поражения (26)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

 Интервью «Спорт-Экспрессу» (2012)

Теннисисты России
Теннисисты Португалии
Теннисные тренеры России